Niemcy:
 Krautscheid – dzielnica gminy Buchholz (Westerwald) w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Neuwied 
 Krautscheid – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Eifel Bitburg-Prüm

Osoby:
 Andreas Krautscheid – niemiecki polityk
 Günter Krautscheid – niemiecki kolarz